Кононов
 Кононов Василь Макарович — радянський підпільник.
 Кононов Віталій Миколайович — український політик.
 Кононов Георгій Олександрович (1896—1975) — український радянський живописець.
 Кононов Іван Анатолійович (1885—1959) — контр-адмірал
 Кононов Іван Микитович (1900—1967) — радянський колабораціоніст з Третім Рейхом, генерал-майор збройних сил КВНР.
 Кононов Кузьма Степанович — радянський воєначальник, генерал-майор артилерії
 Кононов Микола Павлович — радянський російський кінооператор.
 Кононов Михайло Іванович — радянський і російський актор театру і кіно
 Кононов Олег Георгійович — білоруський футбольний тренер
Кононова
 Кононова Олександра Миколаївна — українська біатлоністка, триразова чемпіонка Зимових Паралімпійських ігор 2010. Заслужений майстер спорту України.
 Кононова Світлана Василівна — український ентомолог, фахівець з їздців, доктор біологічних наук (1997), лауреат премії імені Д. К. Заболотного АН УРСР (1987).
Російські прізвища